Harakiri oder Hara-Kiri steht für:

 die rituelle Selbsttötung in Japan, siehe Seppuku
 Harakiri (1919), deutscher Film von Fritz Lang
 Harakiri (1962), japanischer Film von Masaki Kobayashi
 Harakiri (Album), Album von Serj Tankian (2012)
 Harakiri, Skipiste in Österreich, siehe Ski Zillertal 3000 #Skipiste Harakiri
 Hara-Kiri (Zeitschrift), französische Satirezeitschrift

Siehe auch: